St. John Fisher (1469-1535), bisschop van Rochester en martelaar, zie John Fisher (bisschop)
 John Arbutnot Fisher (1841-1920), Brits admiraal in de Eerste Wereldoorlog, zie John Fisher (admiraal)
 John Fisher, Atleet uit Groot-Brittannië, Zie John Fisher (atleet)
 John Fisher, Amerikaans golfer, Zie John Fisher (golfer)